La Coppa UEFA 2008-2009 è stata la 8ª edizione del torneo continentale riservato ai club di calcio a 5 vincitori, nella precedente stagione, del massimo campionato delle federazioni affiliate alla UEFA. La competizione si è disputata tra il 9 agosto 2008 e il 26 aprile 2009 e avrebbe dovuto coinvolgere 45 squadre, scese tuttavia di un'unità dopo la rinuncia, per problemi di visto, dei bosniaci dell' nel gruppo F del turno preliminare. L'edizione segna il debutto nella competizione di società provenienti da Danimarca e Islanda. I campioni in carica del  e le prime tre squadre del ranking, cioè ,  e  accedono direttamente al turno élite. Nella finale di Ekaterinburg, gli spagnoli dell' hanno superato nettamente il , aggiudicandosi il torneo per la terza volta.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Turno principale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Turno élite

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 

UEFA Futsal Champions League
Calcio a 5 nel 2007
Calcio a 5 nel 2008